Махистеријал има више значења:

 Махистеријал, Лоте 611-2 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Махистеријал, Ранчо Окампо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Махистеријал (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику